Federación (Venezuela) - município da Venezuela
 Federación (departamento) - departamento da Argentina
 Federación (Entre Ríos) - município da Argentina